TNI (Therapie mit Nasaler Insufflation) ist die Bezeichnung, unter der die Würzburger Firma TNI medical AG seit 2006 Geräte zur Atmungsunterstützung vertreibt. Die Geräte werden zu Hause aufgestellt und produzieren einen warmen, befeuchteten Luftstrom, der über eine Nasenbrille in die Nase eingeblasen wird. Der Hersteller empfiehlt sein Verfahren gegen leichte bis mittelschwere Formen von Schlafapnoe, moderate COPD-Erkrankungen und Schnarchen. Die Kosten werden derzeit nicht von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

Erprobungen an einzelnen Probanden und Kleinstgruppen zufolge soll die Zuführung des Luftstroms zu einer messbaren Erhöhung des Drucks zwischen 2 und 4 mbar in den oberen Atemwegen führen und den PEEP um ca. 1–2 mbar erhöhen. Dies soll sich bei der obstruktiven Schlafapnoe positiv auswirken. 

Es sind bislang keine randomisierten Studien oder solche mit größeren Patientenzahlen veröffentlicht worden.

Siehe auch 
 CPAP-Beatmung

Einzelnachweise

Weblinks 
 TNI medical AG

Therapeutisches Verfahren in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Therapeutisches Verfahren in der Pneumologie